Dunlap kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dunlap (Illinois)
Dunlap (Indiana)
Dunlap (Iowa)
Dunlap (Kansas)
Dunlap (Tennessee)